een synoniem voor fysiologische zoutoplossing
een zoutziederij
Saline (Arkansas), een plaats in de Verenigde Staten 
Saline (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Calvados 
Saline (Louisiana), een plaats in Louisiana in de Verenigde Staten 
Saline (Michigan) een plaats in Michigan in de Verenigde Staten 
Saline (Schotland), een plaats in het Schotse raadsgebied Fife